Lanús (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Lanús (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
CA Lanús, een voetbalclub uit de gelijknamige plaats